Hatfield and the North (band), Britse band
 Hatfield and the North (album), eerste album van de band